Потпорань () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 311 жителей (по переписи населения 1991 года — 390 жителей).

Демография 
В селе Потпорань, по переписи 2002 года проживали 260 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,8 лет (43,8 года у мужчин и 43,7 года у женщин). В селе есть 111 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,80.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины